Christian Donnat (1946- ) : footballeur français ;
 Gaston Donnat (1913-?), instituteur, militant communiste et syndicaliste français ;
 Jacques Donnat (1742-1824) : architecte français ;
 Jean Donnat : ingénieur militaire du .